Фроде Йонсен е норвежки футболист.

Национален отбор 
Записал е и 36 мача за националния отбор на Норвегия.

Външни препратки 
 National Football Teams

Норвежки футболисти